San Luis Río Colorado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Luis Río Colorado (ort), Sonora, 
 San Luis Río Colorado (kommun), Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar